Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1982 среди юношей до 16 лет начался 26 октября 1980 года и окончился 31 марта 1982 года. 26 сборных были разбиты на 8 групп по две, три, и четыре команды. Команды, занявшие первые места в группах выходили в четвертьфинал, где в двухматчевом противостоянии выявляли победителя. Победители четвертьфиналов выходили в финальную стадию.

Квалификационный раунд

Группа I 
{|
|-
|

|

|}

Группа II 
{|
|-
|

|

|}

Группа III 
{|
|-
|

|

|}

Группа IV 
{|
|-
|

|

|}

Группа V 
{|
|-
|

|

|}

Группа VI 
{|
|-
|

|

|}

Группа VII 
{|
|-
|

|

|}

Группа VIII 
{|
|-
|

|

|}

Четвертьфиналы 

|}

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1980 году
Футбол в Европе в 1981 году
Футбол в Европе в 1982 году
Чемпионаты Европы в 1982 году